

Hydronyme 
 LHien est une rivière française, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère dans l'arrondissement de La Tour-du-Pin. Ce cours d'eau est un affluent gauche de la Bourbre et donc, un sous-affluent du Rhône.

Toponyme 
 Hien est un petit village de la province néerlandaise de Gueldre. Il est situé dans la municipalité de Neder-Betuwe, à environ un km à l'est de Dodewaard .

Patronymes 
Hien est le nom de famille des personnes suivantes :

  (né en 1956), artiste allemand
  (né en 1942), avocat allemand
  (1905-1984), avocat allemand
  (* 1979), acteur et metteur en scène allemand
  (né en 1949), sociologue et scientifique de la santé allemand